Biggerstaff ist der Familienname folgender Personen:

 Cory Biggerstaff (* 1980), US-amerikanischer Jazzmusiker (Bass)
 Sean Biggerstaff (* 1983), schottischer Schauspieler